Svetovni pokal v alpskem smučanju 1987 je enaindvajseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 15. avgustom 1986 in 22. marcem 1987. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Maria Walliser in Pirmin Zurbriggen.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1987
1987 v športu